Lázaro Betancourt ist der Name folgender Personen:

* Lázaro Betancourt (Leichtathlet) (* 1963), kubanischer Dreispringer
 Lázaro Aristides Betancourt (* 1936), kubanischer Leichtathlet